„Artigliere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare; pochodzi od artylerzystów:
 „Artigliere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Artigliere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej
 „Artigliere” (ex-„Camicia Nera”) – niszczyciel typu Soldati, którego nazwę zmieniono na „Artigliere” w 1943 roku
 „Artigliere” (D553) – pierwotnie amerykański niszczyciel USS „Woodworth” (DD-460) typu Benson, w 1951 roku pozyskany przez Włochy
 „Artigliere” (F582) (ex iracki „Hitten”) – fregata rakietowa typu Lupo z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów